Битва лапифов с кентаврами или Кентавромахия — в древнегреческой мифологии сражение, которое произошло из-за попытки похищения невесты Пирифоя на его свадьбе. В нём участвовал друг Пирифоя Тесей. Битва стала началом большой войны, в которой, по данным большинства источников, победили лапифы. Кентавромахия стала источником сюжетного материала для ряда произведений античной литературы, а также для изобразительного искусства древности и Нового времени.

В мифологии 
Царь лапифов Пирифой пригласил на свой свадебный пир на горе Пелион множество гостей, в том числе олимпийских богов — за исключением Ареса и Эриды.

Среди приглашенных были представители многочисленного племени кентавров, соседей и родичей лапифов. До этого они никогда не пили вина, а на этой свадьбе накинулись на него, причем не разбавляли водой, и поэтому напились и начали буйствовать. Один из кентавров (Эврит или Эвритион) набросился на невесту, другие его сородичи — на ближайших женщин и мальчиков. Жених Пирифой и его друг Тесей бросились спасать Гипподамию, отрезали уши и нос кентавру. Среди погибших особенно известен лапиф Кеней, который был неуязвим, поэтому кентавры забросали его соснами, под которыми и погребли его заживо.

В культуре 

Роберт Грейвс пишет об этом следующее:

Примечания 

Мифы Фессалии